Кягытхане — турецкий топоним. Может означать:

 Кягытхане — район.
 Кягытхане (река) — река.